Frost může být:

osoby
 Frost – norský bubeník
 Francis Seth Frost (1825–1902) – americký malíř
 Craig Frost (* 1948) – americký klávesista
 Jo Frost (* 1971) – britská chůva
 John Frost – rozcestník
 John Carver Meadows Frost (1915–1979) – britský letecký konstruktér
 Nick Frost – anglický herec, komik a scenárista
 Robert Frost (1874–1963) – americký spisovatel a dramatik
 Václav Frost (1814–1865) – český kněz, průkopník bilingvální výuky neslyšících

jiné významy
 Celtic Frost – švýcarská hudební skupina
 Family Frost – německá obchodní značka mraženého zboží
 Hell Frost – album skupiny The Unguided
 Terminal Frost – skladba skupiny Pink Floyd

Související články 
 permafrost

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení